Дайрабай:

 Дайрабай Ерназарулы (1860—1937) — казахский кюйши, домбрист.
 Дайрабай Нургожаулы (1823—1893) — казахский кюйши, домбрист.